Questa pagina è una lista delle isole dell'Europa che superano i 100 km². Non viene considerata la Groenlandia (2.130.800 km²), membro del Regno di Danimarca, ma geograficamente collocata nel continente americano. Lo stesso vale per i territori d'oltremare di Francia, Regno Unito e Portogallo, per le Isole Canarie politicamente appartenenti alla Spagna, ma situate al largo del continente africano, per le isole danesi al largo della Groenlandia e per le isole della Russia a est della penisola Jamal, situata a nord dei monti Urali che segnano il confine tradizionale tra Europa e Asia.

Isole oltre 1.000 km²

Isole tra 200 e 1000 km²

Isole tra 100 e 200 km²

Note

Voci correlate 
 Europa
 Isole dell'Asia
 Isole dell'Oceania
 Isole dell'Africa
 Isole dell'America meridionale